Mændenes judo – 100 kg under Sommer-OL 2012 i London fandt sted den 28. juli på ExCeL London.

Resultater

Finaler 

| RD1-score02=0011| RD1-team03=

| RD1-score03=0013

| RD1-team04={{FlagIOCatlet|L Zhorzholiani|GEO|sommer-OL 2012}}| RD1-score04=0102| RD1-team05={{FlagIOCatlet|H-T Hwang|KOR|sommer-OL 2012}}| RD1-score05=0021'''

| RD1-team06=

| RD1-score06=0002

| RD1-team07=

| RD1-score07=0003

| RD1-team08=

Pool B 

{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes

| RD1=Første runde

| RD2=Anden runde

| RD3=Kvartfinale

| team-width=160

| score-width=20

| RD1-team01=

Pool C

Pool D 

100 kg mænd